Cencio
 Cencio sinonimo di Straccio
 Cencio (nome)
 Cencio (capitaneo romano) 
 Catalogo di Cencio Camerario
 Cencio Mantovani
 Cencio Vendetta
 Cencio la Parolaccia
 Cencio molle

Pagine correlate 

 Cenci